USS Harvard war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Harvard-Universität benannt wurden:

 USS Harvard (1888)
 USS Harvard (SP-209)

Harvard